

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Nax“ beginnt.

Nax 



Naxc 
 Naxçıvanski, Cəmşid (1895–1938), kaiserlich-russischer, aserbaidschanischer und sowjetischer Offizier und Brigadekommandant
 Naxçıvanski, Hüseyn Xan (1863–1919), General der Kavallerie der Kaiserlich Russischen Armee aserbaidschanischer Abstammung